AEGON International 2013 (kobiety)
 AEGON International 2013 (mężczyźni)